Ashwin ist der Familienname folgender Personen:

 Margot Bernice Ashwin (1935–1992), neuseeländische Botanikerin
 Ravichandran Ashwin (* 1986), indischer Cricketspieler